Berzano bezeichnet:

 Berzano di San Pietro, ein Ort in der Provinz Asti in der Region Piemont
 Berzano di Tortona, ein Ort in der Provinz Alessandria in der Region Piemont